

Geografia 
 Taşçı – villaggio turco nella provincia di Kayseri

Persone 
 Ceren Taşçı – attrice turca
 Serdar Taşçı – calciatore tedesco di origini turche, difensore
 Tunahan Taşçı – calciatore turco, attaccante